Kabinett Boden bezeichnet verschiedene Landesregierungen von Rheinland-Pfalz unter Wilhelm Boden (CDU):
Kabinett Boden I (1946–1947)
Kabinett Boden II (1947)